

Geografia 
 Canada
 Youngstown – frazione della Divisione No. 4, Alberta
 Stati Uniti d'America
 Youngstown – villaggio della Contea di Niagara, New York
 Youngstown – capoluogo della Contea di Mahoning, Ohio
 Youngstown – borough della Contea di Westmoreland, Pennsylvania

Musica 
 Youngstown – boy band statunitense